Gardineria är ett släkte av koralldjur. Gardineria ingår i familjen Gardineriidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Stenkoraller
Gardineria